Королевские морские силы Малайзии () — один из видов вооружённых сил Малайзии.

Организационная структура

Военно-морской флот 
 Эскадра подводных лодок

 22-я эскадра корветов

 21-я эскадра фрегатов

 23-я эскадра фрегатов

 24-я эскадра корветов

Пункты базирования

Боевой состав

Военно-морской флот

Военно-морская авиация

Спецназ ВМС

Техника и вооружение

Военно-морской флот

Военно-морская авиация

Префикс кораблей и судов 
Корабли и суда ВМФ Малайзии имеют префикс KD ( — Королевский Корабль).

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

Адмиралы и офицеры

Сержанты и матросы

Знаки на головные уборы

См. также 

 Военно-морские силы Индонезии
 Военно-морские силы Сингапура

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВМС Малайзии 

Вооружённые силы Малайзии
Малайзия